

Мартиново — село, Монтанська область

Мартиново — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Мартиново — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Мартиново — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Мартиново — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Мартиново — село, Єльцовський район, Алтайський край
 Мартиново — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Мартиново — присілок, Козловський район, Чувашія